Sangria – bevanda alcolica originaria della penisola iberica
Sangria – colore
Sangria – singolo di Emma Muscat del 2020
Sangria – singolo di Anna Tatangelo del 2021